El término centurión puede referirse a:

 Centurión, un oficial de las legiones de la antigua Roma. 
 Centurión (tanque), carro de combate desarrollado y construido en el Reino Unido;
 Centurión, octava novela de la serie Águila, creada por el escritor Simon Scarrow;
 Centurión. una película de 2010 dirigida por Neil Marshall;
 El centurión, ópera de Luis Humberto Salgado;
 Centuriones, robots usados como trabajadores y soldados por los Cylons en la serie de televisión Battlestar Galáctica (2003);
 Centurión Azul, un personaje de ficción de la serie Power Rangers;
 Centurión Escarlata, personaje de la serie Los Vengadores, de la editorial Marvel Comics;
 Centurion: Defender of Rome, un videojuego creado para el sistema operativo DOS;
 Centurión, localidad del departamento de Cerro Largo, Uruguay;
 Ricardo Centurión, futbolista argentino.